Catherine Fleury-Vachon – ex judoka francese
 Christine Vachon – produttrice cinematografica statunitense
 Florian Vachon – ciclista su strada francese
 Louis-Albert Vachon – cardinale e arcivescovo cattolico canadese
 Luna Vachon – wrestler statunitense
 Maurice Vachon – wrestler e lottatore canadese
 Paul Vachon – ex wrestler e politico canadese
 Rogie Vachon – ex hockeista su ghiaccio canadese